Franciaország
Noyal, település Franciaországban, Côtes-d’Armor megyében
Noyal-sous-Bazouges, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében
Noyal-sur-Brutz, település Franciaországban, Loire-Atlantique megyében
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében
Noyal-Muzillac, település Franciaországban, Morbihan megyében
Noyal-Pontivy, település Franciaországban, Morbihan megyében
Noyal-sur-Vilaine, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében